Porsild kan henvise til:

 Morten P. Porsild – Dansk botaniker
 Erling Porsild – Dansk-Canadisk botaniker